Николай Азбелев:
 Азбелев, Николай Викторович (1922—2006) — советский и российский математик.
 Азбелев, Николай Иванович (1889—1944) — армейский кавалерист, из дворян; в 1935 сослан в Казахстан, умер в Ташаузе; сын И. П. Азбелева.
 Азбелев, Николай Павлович (1857—1912) — генерал-майор по адмиралтейству (1903), состоял в Русском астрономическом обществе, автор романов, повестей и рассказов, сотрудник журнала «Современный мир». Его переводы из Киплинга опубликованы в издании: «Библиотека иностранных писателей» под редакцией Ив. А. Бунина. Примечания